Eglinton ist der Familienname von:

 Geoffrey Eglinton (1927–2016), britischer Chemiker

Weitere Bedeutungen:
 Eglinton Island, Insel in Kanada
 Eglinton River, Fluss in Neuseeland
 Eglinton (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 Eglinton West (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 Eglinton West Subway, unvollendete Linie der Toronto Subway
 RAF Eglinton, ehemaliger britischer Militärflugplatz, heute Flughafen Derry
 Eglinton Castle und Eglinton Country Park, ehemaliges Schloss und heutiger Landschaftspark bei Kilwinning, Schottland